Navarrai Katalin (1460 után–1494 előtt) navarrai királyi hercegnő, I. Eleonóra navarrai királynő leánya, Candale grófnéja
Navarrai Katalin (1470–1517), I. Katalin néven Navarra királynője, az előbbi unokahúga
Navarrai Katalin (1495–1532) navarrai királyi hercegnő, Caen apátnője, az előbbi leánya
Navarrai Katalin (1559–1604) navarrai királyi hercegnő és trónörökös, III. (Albret) Johanna navarrai királynő és I. (Bourbon) Antal iure uxoris navarrai király leánya, Lotaringia trónörökösnéje, az előbbi nagyunokahúga